Die Medjugorje Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Juli 2008 in Međugorje stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Čitluk